Saleh Al-Shehri – calciatore saudita di ruolo attaccante
 Yahya Al-Shehri – calciatore saudita di ruolo centrocampista

Pagine correlate
 Al-Shihri